Нескінченність — категорія людського мислення, яка використовується для характеристики безмежних, невичерпних предметів і явищ, для яких є неможливим вказання меж або кількісної міри.

 «Нескінченність» — радянський двосерійний художній фільм 1991 року.
  — американський фільм 1996 року.
 «Нескінченність» — американський фантастичний фільм 2021 року.

Див. також 
 Infinity